Азиз Мамед Керим оглы Алиев (; 1 января 1897, с. Амамлы, Эриванская губерния, Российская империя — 27 июля 1962, Баку) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель, дипломат.

Народный комиссар здравоохранения Азербайджанской ССР (1939—1941), Председатель Верховного Совета Азербайджанской ССР (1941—1944), Первый секретарь Дагестанского областного комитета ВКП(б) (1942—1948). Дед президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Биография

Происхождение 

Азиз Алиев родился 1 января 1897 года в селении Амамлы Эриванского уезда (ныне город Спитак в Армении) в семье Мамедкерима Кербалаи Курбанали оглы и Захры Ибрагим-бек кызы, на что есть свидетельство, выданное в 1906 году «жителю города Эривани Азиз Мамед Кериму оглы» Закавказским шиитским духовным правлением.

До начала 1950-х годов вопрос о социальном происхождении А. Алиева не поднимался, пока у него не произошёл конфликт с тогдашним 1-м секретарём ЦК Компартии Азербайджана М. Д. Багировым. Последний в своём письме Г. М. Маленкову обвинял А. Алиева в том, что он скрывал от партии истинное социальное положении своих родителей. В справке, составленной в 1952 году министром госбезопасности Азербайджанской ССР С. Ф. Емельяновым, указывалось:

Отец Алиева Азиза был торговцем и старшиной села… Мать Алиева Азиза происходит из зажиточной семьи… Дядя его со стороны отца — Алиев Алекпер в прошлом являлся урядником и служил в свите охраны Эриванского губернатора. Другой дядя Алиева Азиза по линии отца, согласно личной рекомендации премьер-министра Хан Хойского был назначен начальником одного из уездов в Азербайджане… Третий дядя со стороны матери — Сулейманбеков служил приставом в Эриванской губернии.

Трудовая деятельность 
В 1917 году Азиз с золотой медалью окончил Эриванскую гимназию и в том же году поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге.

В 1918 году семья Алиевых перебралась сначала в Нахичевань, а оттуда — в начале 1920-х годов — в Баку. Азиз Алиев работал врачом, занимался педагогической и научно-исследовательской деятельностью, защитил кандидатскую, а затем — докторскую диссертации. С 1926 года член ВКП(б).

С 1935 по 1938 год руководил Азербайджанским медицинским институтом, после этого был назначен ректором Азербайджанского государственного университета, а затем народным комиссаром здравоохранения Азербайджанской ССР.

21 июля 1938 года постановлением I сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР I созыва Азиз Алиев был назначен секретарём Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.

7 апреля 1941 года постановлением IV-й сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР I-го созыва Алиев был назначен председателем Верховного Совета Азербайджанской ССР. В сентябре того же года решением Государственного комитета обороны СССР он был назначен членом Военного совета размещённой в Тебризе (в Иране) 47-й армии. С 1941 по 1942 год Азиз Алиев также являлся 3-м секретарём ЦК КП(б) Азербайджана.

27 сентября 1942 года Азиза Алиева постановлением XIV пленума Дагестанского областного комитета ВКП(б) назначили 1-м секретарём Дагестанского областного комитета ВКП(б).

В 1948 году А. Алиева переводят на работу в Москву, сначала в Министерство здравоохранения СССР, а затем в Совет Министров СССР. 1948—1949 годах он — слушатель Курсов переподготовки при ЦК ВКП(б). В 1949—1950 годах — инспектор ЦК ВКП(б).

В 1950 году его назначают заместителем председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, но через год «за сокрытие социального происхождения родителей» снимают с этого поста и назначают директором Института ортопедии и восстановительной хирургии. Вскоре его освобождают и от этой должности и направляют рядовым врачом в больницу в пос. Сабунчи, где он проработал почти три года. В марте 1954 года А. Алиева восстановили в должности директора Института ортопедии и восстановительной хирургии.

В последующие годы А. Алиев вернулся на государственную службу, стал секретарём Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, был избран депутатом Верховного Совета СССР.

Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Личная жизнь 
Жена: 
 Лейла Джаббар гызы Аббасова

Сыновья:
 Тамерлан;
 Джамиль;

Дочери:
 Зарифа, супруга третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева и мать четвёртого президента Азербайджана Ильхама Алиева;
 Гюлара;

Награды 
 Два ордена Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной Войны I-й степени
 Заслуженный врач Азербайджанской ССР

Память 
Имя Азиза Алиева носят улицы в городах: Баку, Гянжа, Махачкала и Каспийск.
В мае 2016 г. в Махачкале в сквере на пересечении улиц Чернышевского и Алиева открыт памятник.

В честь Азиза Алиева назван танкер.

Примечания

Ссылки 
 Алиев Азиз Мамед Керимович
 

Секретари Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Народные комиссары Азербайджанской ССР
Заслуженные врачи Азербайджанской ССР
Первые секретари Дагестанского обкома КПСС
Председатели Верховного Совета Азербайджанской ССР
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Выпускники Военно-медицинской академии
Ректоры Азербайджанского медицинского университета
Секретари ЦК КП Азербайджана
Инспекторы ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза от Дагестанской АССР